Maximální ideál může být:
 maximální ideál (teorie okruhů)
 maximální ideál (teorie uspořádání)